Anže Terlikar (né le  à Kranj en République socialiste de Slovénie) est un joueur de hockey sur glace slovène.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 2000 au HK Jesenice en Ligue Slovène. Il évolue toujours dans ce club.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Slovénie aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || HK Jesenice || Alpenliga ||29||0||2||2||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2000-2001 || HK Jesenice || Interliga ||20||5||3||8||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2000-2001 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||25||10||10||20||28||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice || Interliga ||10||0||2||2||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||8||8||9||17||10||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2002-2003 || HK Jesenice || Interliga ||14||8||6||14||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice || Interliga ||16||3||2||5||6||7||2||2||4||4 
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||14||4||4||8||8||4||0||2||2||0 
|-
| 2004-2005 || HK Jesenice || Interliga ||25||8||7||15||14||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2004-2005 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||24||10||11||21||6||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Interliga ||15||3||7||10||27||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2005-2006 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||23||12||9||21||16||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2005-2006 ||HK Jesenice || Coupe continentale ||2||0||0||0||2||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || Interliga B ||2||0||1||1||2||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || ÖEL ||25||3||2||5||6||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL ||44||2||9||11||30||5||0||1||1||2
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || Ligue slovène || || || || || ||8||3 || 4|| 7|| 27
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice ||EBEL || 54|| 10|| 9|| 19|| 20|| 5|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue slovène || || || || || || 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010 ||HK Jesenice ||EBEL || 51|| 4|| 7|| 11|| 46|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue slovène || || || || || || 9|| 2|| 1|| 3|| 27
|-
| 2010-2011 || HK Partizan Belgrade || Ligue slovène || 26|| 8|| 23|| 31|| 31|| 8|| 7|| 8|| 15|| 4
|-
| rowspan=2|2011-2012 || HDD Bled || Slohokej Liga || 27|| 5|| 11|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Maribor || Slohokej Liga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2011-2012 || HK Maribor || Ligue slovène || 4|| 2|| 3|| 5|| 0|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || INL || 29|| 4|| 8|| 12|| 10|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || Ligue slovène || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || HK Triglav || INL || 34|| 11|| 12|| 23|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Triglav || Ligue slovène || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || HK Triglav || INL || 22|| 13|| 13|| 26|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Triglav || Ligue slovène || 4 || 1 || 6 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || INL || 3 || 0 || 1 || 1 || 0|| 8 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || INL || 17 || 3 || 3 || 6 || 4 || 7 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 3 || 2 || 5 || 7 || 0 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || HK Triglav || Ligue slovène || 24|| 28|| 18|| 46|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Triglav || INL || 26|| 25|| 30|| 55|| 8|| 5|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2017-2018 || HK Triglav || Ligue slovène || 4|| 0|| 4 || 4 || 2 || 4 || 2 || 2 ||4 || 0
|-
| 2018-2019 || HK Triglav || INL || 25|| 16|| 15 || 31 || 12 || 4 || 1 || 2 || 3|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Triglav || Ligue slovène || 8|| 5|| 9|| 14|| 0|| 4|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2019-2020 || HK Triglav || INL || 22 || 20 || 17 || 37 || 8 || 2 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2019-2020 || HK Triglav || Ligue slovène || 8 || 4 || 5 || 9 || 4 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2020-2021 || HK Triglav || INL || 14 || 14 || 5 || 19 || 18 || 6 || 1 || 3 || 4 || 29
|-
| 2020-2021 || HK Triglav || Ligue slovène || 12 || 4 || 2 || 6 || 2 || 5 || 3 || 4 || 7 || 0
|-
| 2021-2022 || HK Triglav || Ligue slovène ||  ||

Au niveau international 

| 1998 ||Slovénie moins de 18 ans|| Championnat d'Europe junior groupe C || 4 || 3 || 0 || 3 ||4 
|-
| 1999 ||Slovénie Junior || Championnat du monde junior groupe C ||4||0||0||0||0
|- 
| 2000 || Slovénie Jr. ||Championnat du monde junior groupe  C ||4||0||2||2||2
|-
| 2003 ||Slovénie|| Championnat du monde ||3||0||0||0||4
|- 
| 2006 ||Slovénie|| Championnat du monde ||5||0||0||0||2
|-
| 2007 ||Slovénie|| Championnat du monde D1 ||5||1||1||2||2
|-
| 2008 || Slovénie ||Championnat du monde ||2||0||0||0||0
|-
| 2009 ||Slovénie||Qualifications olympiques||3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2009 ||Slovénie|| Championnat du monde D1 ||5 || 0 || 0 || 0 || 0

Références

Naissance à Kranj
Naissance en novembre 1980
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Jesenice
Attaquant de hockey sur glace